Prva hrvatska malonogometna liga za žene je svoje drugo izdanje imala u sezoni 2016./17.  Sudjelovalo je deset klubova (devet nakon odustajanja Istre), 
a prvi prvak je postao MC Plus iz Stupnika.  
Prvenstvo je igrano kao jednokružna liga, kroz tri turnira: 
 Zadar, 10. – 11. prosinca 2016.
 Split, 28. – 29. siječnja 2017.
 Lučko, 18. – 19. veljače 2017.

Sudionici 

 Mirlović Zagora, Mirlović Zagora
 Super Chicks, Poličnik
 Istra, Pula -  odustali 
 Rijeka, Rijeka 
 Hajduk, Split
 Split Tommy, Split
 MC Plus, Stupnik
 Vrbovec, Vrbovec
 Alumnus S.C. Flegar, Zagreb
 Kozakiv, Zagreb

Ljestvica

Poveznice 
 Prva hrvatska malonogometna liga za žene
 hns-cff.hr, futsal
 crofutsal.com, ženski futsal

Izvori 
 crofutsal.com, 1.HMNLŽ | MC Plus efikasnošću do naslova, Alumnusu nedostajao 1 gol!, objavljeno 20. veljače 2017., pristupljeno 24. veljače 2017.
  

 
 

2016-17